Жоа́нн Безами́ (; род. 18 мая 1989 года, Эвьян-ле-Бен, Франция) — французский сноубордист, выступавший в хафпайпе. Призёр двух этапов Кубка мира. Участник Олимпийских игр 2014 года и трёх чемпионатов мира (2011, 2013, 2015).

Завершил карьеру в феврале 2016 года.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 

 Официальный сайт Безами
 
 Жоанн Безами — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Франции
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года